Паротозухи () — род земноводных вымершего отряда темноспондильных. Остатки паротозухов обнаружены на территории Германии, Казахстана, России, Южной Африки, а также в Трансантарктических горах в шести градусах от Южного полюса.

Описание 

Паротозухи были крупными (2—3 метра в длину) хищниками, по внешнему виду напоминали гигантских саламандр. Населяли реки и озёра триасового периода (более 245 млн лет назад). Кожа паротозухов была покрыта чешуёй, в отличие от кожи современных земноводных.

На одной из костей черепной крыши у паротозуха из позднеоленёкских отложений выявлен случай патологического опухолевидного изменения костной ткани.

Виды 
В род включают следующие вымершие виды:
 
 
 
 
  — полный череп найден в 1953 г. в Илекском районе Оренбургской области и выставлен в экспозиции Палеонтологического музея им. Ю. А. Орлова
 
  — вид, живший в среднем триасе около 245—240 млн лет назад, оленёкский ярус, обнаружен на территории Волгоградской области в месторождении Донская Лука.
 
  — вид, живший в среднем триасе около 245—240 млн лет назад. Находки были сделаны в Польше.
  — вид, живший в среднем триасе около 245 млн лет назад на территории Польши.

Примечания

Литература 
 Christian A. Sidor, J. Sebastien Steyer and Ross Damiani. Parotosuchus (Temnospondyli: Mastodonsauridae) from the Triassic of Antarctica. Journal of Vertebrate Paleontology, 2007, 27(1):232—235
 Новиков Игорь Витальевич. Раннетриасовые амфибии Восточной Европы: эволюция доминантных групп и особенности смены сообществ: диссертация доктора Биологических наук: 25.00.02 / Новиков Игорь Витальевич;[Место защиты: ФГБУН Палеонтологический институт им. А. А. Борисяка Российской академии наук], 2017

Стереоспондильные
Земноводные триасового периода